

Biografia 

Si laurea in economia aziendale presso l'Università di Washington, conseguendo successivamente un master in gestione internazionale presso la Thunderbird School of Global Management di Phoenix, in Arizona.

Dal 1984 al 1989 lavora presso Bottega Veneta come direttore commerciale negli Stati Uniti, venendo successivamente nominato diventato direttore marketing e vendite dell'intero gruppo. 
Nel 1989 assume l'incarico di amministratore delegato di Valextra.

Dal 1993 al 2004 ha ricoperto la carica di amministratore delegato di Moschino.

Nel febbraio 2004  è stato nominato amministratore delegato di Givenchy, del gruppo LVMH

Nel 2008 diventa amministratore delegato di Céline lavorando con il direttore creativo Phoebe Philo. Con Gobbetti, la società trasferì la propria sede e rinnovò la propria offerta di prodotti per concentrarsi su linee "pulite e sofisticate".

Nel luglio 2016 viene annunciato che Gobbetti avrebbe sostituito Christopher Bailey come CEO di Burberry a partire dal Luglio successivo, con Bailey come presidente e chief creative officer. Gobetti ha assunto il ruolo di presidente esecutivo per l'area Asia-Pacifico e Medio Oriente nel gennaio 2017, posizione creata per consentirgli di familiarizzare con le dinamiche aziendali. Ha assunto il ruolo di amministratore delegato, entrando a far parte del consiglio di amministrazione, il 5 luglio 2017.

Nel 2021 la rivista Forbes Italia lo inserisce nella lista dei 100 manager dell'anno.

Note